Итатка — топоним в России:

 Итатка — деревня в Асиновском районе Томской области.
 Итатка — село в Томском районе Томской области.
 Итатка (нижний приток Чулыма) — река в Томской области.
 Итатка (верхний приток Чулыма) — река в Кемеровской области.